Calumet Township (Missouri)
Calumet Township (Illinois)